Любов Фоменко, виступає під сценічним ім'ям ETOLUBOV ( ; Одеса, Українська РСР) — українська співачка.

Ранні роки 

Любов Фоменко народилася 12 серпня 1990 року в Одесі, самостійно навчилася підбирати мелодії на слух, а пізніше вступила до музичної школи, де три роки навчалася по спеціальності «сольфеджіо».

Творчість 

Свою творчу діяльність під сценічним ім'ям ETOLUBOV співачка розпочала на початку 2021-го року. Дебютний сингл «Загадала» разом з лірик-відео був випущений 28 січня. Менш ніж за два місяці був виданий наступний сингл «Ты Такой». Режисером відеокліпу виступив найвідоміший в Україні кліпмейкер Алан Бадоєв. Після успішного старту Любов та Алан продовжили співпрацю — Бадоєв зробив майже всі наступні відеороботи ETOLUBOV.

2 липня 2021 року ETOLUBOV випустила пісню та музичне відео «Пионы» в якому знявся зірка ТБ-шоу «Танцюють всі!» Володимир Раков. За шість тижнів після попередньої прем'єри співачка презентувала черговий трек «Обману тебя».

Після успіху «Притяжения» співачці запропонував контракт Warner Music Group. 12 листопада 2021 року вийшов шостий сингл ETOLUBOV «Манго». Кліп на композицію став черговою спільною роботою співачки та Алана Бадоєва. Пісня вийшла в двох версіях, одну з яких зробив Євген Філатов (The Maneken).

В жовтні 2022 року ETOLUBOV презентувала трек з Максом Барських «Римую». Кліп зняла Ксенія Каргіна, а Алан Бадоєв виступив креативним продюсером.

9 грудня 2022 вийшов дебютний міні-альбом співачки Pryrechena na Lubov.

Дискографія

EP 

 2022 — Pryrechena Na Lubov

Сингли 

 2021 — «Загадала»
 2021 — «Ты такой»
 2021 — «Пионы»
 2021 — «Обману тебя»
 2021 — «Притяжение»
 2021 — «Манго»
 2022 — «Притяжение» (Official Remix)
 2022 — «Римую» (ETOLUBOV & Макс Барських)

Відеографія

Примітки 

Уродженці Одеси
Українські співачки